Брусенцево — название населённых пунктов в России:
 Брусенцево — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Брусенцево — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Брусенцево — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.